El Carrizo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Carrizo, San Martín Chalchicuautla, ort, 
 El Carrizo, Tamuín, ort, 
 El Carrizo, Tamaulipas, ort, 
 El Carrizo, Copala, ort, 
 El Carrizo, Azoyú, ort, 
 El Carrizo, Acapulco de Juárez, ort, 
 El Carrizo, Ahuacuotzingo ort, 
 El Carrizo, Tamasopo, ort, 
 El Carrizo, Elota, ort, 
 El Carrizo, Mocorito, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar